Robert Góralczyk (ur. 1943, zm. 1984) – polski hokeista na lodzie
 Robert Góralczyk (ur. 1974) – polski trener piłkarski